

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na stronie ATP

Australian Open 2004
Australian Open – gra pojedyncza mężczyzn